1136 км, 1136-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1136 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512816
 1136 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 281118
 1136 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512816